Caudatella är ett släkte av dagsländor. Caudatella ingår i familjen mossdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdagsländor
Caudatella